Лос Атутос има више значења:

 Лос Атутос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Атутос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику